Thema – suddivisione amministrativa dell'Impero Bizantino istituita al tempo dell'imperatore Eraclio I
 Lancia Thema – modello di automobile
 Thema – rapper italiano

Pagine correlate 
 Tema